

Cinema 
 The Outsider – film del 1917 diretto da William C. Dowlan
 The Outsider – film del 1926 diretto da Rowland V. Lee
 The Outsider – film del 1931 diretto da Harry Lachman
 Salverò tua figlia (The Outsider) – film del 1939 diretto da Paul L. Stein
 Il sesto eroe (The Outsider) – film del 1961 diretto da Delbert Mann
 The Outsider – film del 1979 diretto da Tony Luraschi
 The Outsider – film del 2002 diretto da Randa Haines
 The Outsider – film del 2014 diretto da Brian A. Miller
 The Outsider – film del 2018 diretto da Martin Zandvliet
 The Outsider – film del 2019 diretto da Timothy Woodward Jr.

Letteratura 
 L'estraneo (The Outsider) – racconto di Howard Phillips Lovecraft del 1921
 Ho bruciato la notte (The Outsider) – romanzo di Richard Wright del 1953
 The Outsider – romanzo di Colin Wilson del 1956
 The Outsider – romanzo di Howard Fast del 1984
 L'uomo venuto dalle stelle (The Outsider) – romanzo di Barbara Delinsky
The Outsider – romanzo del 2018 scritto da Stephen King

Musica 
 The Outsider – singolo degli A Perfect Circle del 2003, dall'album Thirteenth Step
 The Outsider – album di Rodney Crowell del 2005
 The Outsider – album di DJ Shadow del 2006
 The Outsider – album di CL Smooth del 2007

Televisione 
 The Outsider – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1968 al 1969.
 The Outsider – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1983.
 The Outsider – film per la televisione del 1967 diretto da Michael Ritchie
 Effetto collaterale (The Outsider) – episodio della seconda stagione di The Dead Zone
 L'outsider (The Outsider) – episodio della prima stagione di The O.C.
 Viaggio a Washington (The Outsider) – episodio di Rubicon
 The Outsider – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 2020

Pagine correlate 
 Outsider
 The Outsiders